A Matter of Minutes – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Brabin
A Matter of Minutes – cortometraggio del 2010 diretto da Christian Fusco